Indonesië
 Krian (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Krian (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java